Детская магия
 Детская магия — направление иллюзионизма специализирующееся на развлечении детей.
 Детская магия — символические действия, направленные детьми на достижение определённой цели сверхъестественным путём (см. ).